Меламид — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Меламид, Александр Данилович (род. 1945) — художник и перформансист.
 Меламид, Даниил Ефимович (1916—1993) — советский и российский историк-германист и журналист-международник, специалист по истории Третьего рейха.

См. также 
 Маламуд
 Меламед
 Меламуд